Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute à Amsterdam du 24 au .

Jan Lehane remporte le simple dames. En finale, elle bat Christiane Mercelis.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mimi Arnold et Christiane Mercelis.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Hilversum

Navigation 

dames 1961
Hilversum